BiH:
 Rađevići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica

Crna Gora:
 Rađevići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja